Круаза́нс () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 110 км на південний схід від Клермон-Феррана, 27 км на південний захід від Ле-Пюї-ан-Веле.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

1 січня 2016 року Круазанс було приєднано до муніципалітету Тора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Круазанс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Круазанс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхня Луара